Соревнования по академической гребле на летних Олимпийских играх 1924 года проводились только среди мужчин. В них приняло участие 182 спортсмена из 14 стран. Соревнования проводились на реке Сена в северо-западном предместье Парижа Аржантёе. Впервые в академической гребле в рамках Олимпийских игр были проведены отборочные заезды, в которых принимали участие спортсмены, выбывшие на предварительной стадии.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Факты 
В составе американской восьмёрки золото выиграл будущий знаменитый педиатр Бенджамин Спок. Также в составе этой восьмёрки был Джеймс Рокфеллер (1902—2004), член семьи Рокфеллеров, будущий банкир и президент Citigroup, на момент смерти на 103-м году жизни Рокфеллер был старейшим живущим американским олимпийским чемпионом.

Ссылки 
 Итоги соревнований  на сайте sports-reference.com
 Официальный олимпийский отчёт (стр. 163—179)